Юй Жунгуа́н (, р.30 августа 1958) — китайский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Родился в 1958 году в Пекине в семье Юй Минкуя — актёра жанра «Пекинская опера». С 11 лет стал выступать в труппе Пекинской оперы, в связи с чем занимался ушу. Увидев фильм «Шаолиньский монастырь», захотел сниматься в кинобоевиках, однако провалился на экзаменах в Пекинскую киноакадемию.

Дебют Юй Жунгуана в кино состоялся в 1982 году, когда гонконгский режиссёр  нанял актёров из КНР для фильма «Хлопковая ряса», и Юй Жунгуан снялся в роли отрицательного персонажа. В 1990-х годах Юй Жунгуан перебрался в Гонконг, и снялся более чем в 50 кинофильмах. К этому периоду его жизни относятся главные роли в таких фильмах, как «Железная обезьяна» и «Суперполицейский 2». После воссоединения Гонконга с КНР он снимался как в кинофильмах, так и в телесериалах, и в 2010 году получил одну из главных ролей в эпическом 95-серийном сериале «Троецарствие», где сыграл военачальника Гуань Юя.

Фильмография

Фильмы 1980-х

Фильмы 1990-х

Фильмы 2000-х

Фильмы 2010-х

Телесериалы

Примечания

Ссылки